Il singolare del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rodolphe Gilbert che ha battuto in finale Tomas Nydahl 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Rodolphe Gilbert (Campione)
 Gabriel Markus (secondo turno)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Diego Nargiso (semifinali)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Olivier Delaître (primo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1991